Daouda Sow (politicus)
 Daouda Sow (bokser)